Les îles Samoa sont divisées en 11 districts (itūmālō en samoan) : 

ru:Самоа#Административное устройство